Амонхерхопшеф ( — «Амон с сильной рукой», также Амонхерхопшеф A во избежание путаницы с тёзками) — древнеегипетский царевич XIX династии, первенец фараона Рамсеса II и его супруги царицы Нефертари Меренмут.

Биография 
Царевич родился до восшествия его отца на престол, в правление деда Сети I. Своё первое имя Амонхервенемеф («Амон с правой рукой»; либо это старший сын, который скончался в детстве) он сменил на Амонхерхопшеф («Амон с сильной рукой») в первые годы правления отца. На 20 год правления Рамсеса II царевич вновь изменил своё имя на Сетхерхопшеф, либо под этим именем фигурирует другой сын фараона.

Амонхерхопшеф оставался наследным принцем на протяжении 25 лет и скончался раньше отца на 25 год его правления. Последующие 25 лет наследным принцем был второй сын Рамсеса II царевич Рамсес от второй царицы Иситнофрет. Но трон наследует в конечном итоге 13-й сын фараона по имени Мернептах, ставший наследным принцем на 67 год правления Рамсеса II.

Как наследный принц Амонхерхопшеф носил несколько титулов:

 Командующий войсками
 Полезный наперсник
 Старший сын фараона от его тела
 Носитель опахала по правую руку фараона
 Царский писец

Очевидно, принц вместе со своим сводным братом Хаэмуасом участвовал в Битве при Кадеше и Нубийской кампании (либо сопровождал отца к этим сражениям). Также он вёл дипломатическую переписку с хеттским двором после заключения мирного договора между Египтом и хеттским царством в 1269 году до н. э. (21-й год правления Рамсеса II). Амонхерхопшеф присутствует в изображениях главных храмов его отца — в Абу-Симбеле (Луксор), в Рамессеуме и в Заупокойном храме Сети I (Абидос), а также упоминается на стене храма Беит эль-Вали.

У царевича была жена по имени Нефертари, которая, вероятно, идентична одной из дочерей Рамсеса II, и сын Сети.

Амонхерхопшеф похоронен в гробнице KV5 в Долине Царей. Его место упокоения, вероятно, осматривалось на 53-й год правления Рамсеса II.

В гробнице найдены канопы с внутренними органами и останки четырёх мужчин. Череп одного из них имеет глубокий переломом, предположительно нанесённый булавой. Делалась попытка реконструкции внешности. Генетических исследований не проводилось.

Родословная

Примечания 

Принцы Древнего Египта
Персоналии XIX династии Египта
Наследники, не вступившие на престол (Древний Египет)